

História 
 Adriano — imperador romano
 Adriano de Tiro — filósofo romano
 Adriano de Paiva — fidalgo português

Outros 
 Adriano (cantor) — cantor brasileiro
 Adriano Antero — escritor português
 Adriano (futebolista) — futebolista brasileiro

Ver também 
 
 

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história